Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 1987 was de 13e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 23 januari tot en met 8 februari in Colombia werd gespeeld. Colombia werd voor de eerste keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1987. De 2 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Colombia en Brazilië. Chili neemt ook deel, maar zij kwalificeerden zich als gastland.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Voetbal in 1987
Voetbal in Colombia
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Colombia